Salka – rodzaj owadów z rzędu pluskwiaków
 Salka – wieś na Słowacji
 Salka – pomnik przyrody w Czechach, w gminie Pasečnice